Горемыкино — название населённых пунктов в России:
 Горемыкино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Горемыкино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
Горемыкино — до 1942 г. название села Байкальское в Северо-Байкальском районе Бурятии.